Mariani se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mario Mariani
 Gindetta Mariani